Stanislas Rabiller, joueur français de volley-ball.
 Frédéric Rabiller, homme qui a détruit à l'explosif plusieurs radars.

Homonymie
Homonymie de patronyme